Дружи́нино — участковая железнодорожная станция Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги. Железнодорожный узел, расположенный на пересечении магистрали Москва — Казань — Екатеринбург и магистрали Чусовская — Калино — Кузино — Бердяуш — Бакал. Станция стыкования родов тока (постоянного со стороны Екатеринбурга и Кузино, переменного со стороны Казани). К западу от станции проходит граница с Горьковской железной дорогой.

История 
Основана в 1914, руководитель изысканий и строительства - главный инженер путей сообщения Э.Ф. фон Клевезаль. 

В 1960-х годах планировалась полная электрификация всего направления. Проект был свёрнут, едва начавшись (редкое для советского времени явление). Ныне — 2 коротких электрифицированных участка (Бакал — Бердяуш и Дружинино — Кузино). 

До 1994 года курсировал пассажирский поезд Чусовская — Бакал. Сильный спад (а в 1995—2005 практически исчезновение) грузовых перевозок, отмена единственного пассажирского поезда, а на ряде участков ещё и прекращение пригородного сообщения, негативно отразилось на всём направлении. По состоянию на август 2014, через стык Свердловской (станция Михайловский Завод) и Южно-Уральской (станция Сказ) дорог движение отсутствует, за исключением нерегулярного (не более 1-2 раз в мес.) следования хозяйственных поездов (напр., вагоны-путеизмерители).

Многие из станций были закрыты, на участке Михайловский Завод — Бердяуш межстанционные перегоны в настоящее время местами превышают 80 км (например, перегон Жукатау — Ункурда, 88 км с 3 закрытыми станциями, включая ст. Куса.

Направления движения 
Направления на Екатеринбург и Кузино электрифицированы на постоянном токе (3000 вольт), на Казань — переменный ток (25 000 В и 50 Гц), на Бердяуш — тепловозная тяга.  Екатеринбург — Казань: двухпутный магистральный ход с преобладанием грузового движения (десятки пар поездов в сутки). Направление на Кузино: однопутный магистральный ход, связывающий Дружинино, Кузино и Пермь, используется, в основном, для пропуска грузовых поездов в направлении Бердяуш-Дружинино-Пермь. Направление на Бердяуш:  незначительные грузовые перевозки исключительно местного груза (в основном, до станций Нижнесергинская и Михайловский Завод), сквозные грузовые перевозки, назначением на Южно-Уральскую железную дорогу, после некоторого оживления в 2009—2010, вновь прекращены с 2011; а также движение пригородных поездов (исключительно в летний период и только по выходным дням; ранее, до 2009, было ежедневным и круглогодичным) до станции Михайловский Завод.

Пассажирские перевозки

Дальнее следование по станции 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Сезонное движение поездов

Пригородное сообщение 
Станция является конечной для электропоездов, курсирующих из Екатеринбурга (3-4 пары в сутки), а также 2 электропоездов из Красноуфимска. В летний период по выходным дням курсирует пригородный поезд до станции Михайловский Завод. В направлении станции Кузино пассажирское движение отсутствует.

Грузовые перевозки

Примечания 

Дружинино
Станции Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги
Стыковые междудорожные станции
Узловые железнодорожные станции
Станции стыкования родов тока